Коте́льнич — город в Кировской области России. Административный центр Котельничского района (в состав которого не входит) и одноимённого муниципального образования со статусом городского округа.

География 
Город Котельнич Кировской области относится к малым историческим городам России (см. Исторические города Кировской области). Расположен в среднем течении реки Вятки на правом высоком (40—50 м), крутом берегу, прорезанном с севера на юг огромным оврагом — котловиной, ниже впадения в неё реки Моломы.
Высота над уровнем моря — 127 м.

Город Котельнич является водным и железнодорожным узлом, смыкающим Северную и Горьковскую железные дороги. Важнейшими автодорожными путями являются тракты на Киров, Советск, Яранск и Даровской. Расположен на пересечении федеральных трасс Р-176 «Вятка» и Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Находится на юго-западе от областного центра Кирова — по железной дороге — на расстоянии 87 км, по автотрассе — 124 км.

Население —  чел. ()

История города Котельнича

XII—XIII века 
История города Котельнича начинается в XII веке: «Повесть о стране Вятской» (литературный памятник конца XVII — начала XVIII вв.) сообщает, что город был основан в 1181 году новгородцами на месте захваченного марийского городка Кокшарова. Материалы проведённых археологических раскопок подтверждают только русское поселение, а существование города связывают с расположенным недалеко Ковровским городищем, которое на рубеже XIII—XIV веков являлось резиденцией главы Котельничской общины — воеводы Григория.

XIV век 
В XIV веке из соображений безопасности город с Ковровского городища был перенесён на пять километров вниз по течению реки Вятки, на место первоначального славянского посёлка и стал центром сельской волости. Был построен кремль. По одной из версий, именно жители Котельнича и Никулицына заложили столицу вольной Вятской земли город Хлынов (1374).

XV—XVI века 
В 1459 году в связи с походом войска великого князя московского Василия II на Вятку Котельнич впервые упомянут в русских летописях, как взятый городок. В 1489 году Котельнич, Орлов и Хлынов вновь были взяты московской ратью и окончательно вошли в состав Русского государства.

В XV—XVI веках котельничане участвовали в борьбе с Казанским ханством. Город прикрывал северные русские земли от постоянных и разорительных для населения набегов татар. Так, в 1542 году близ Котельнича был разбит четырёхтысячный отряд татар, возвращавшийся с набега на Великий Устюг.

XVII—XVIII века 
С падением татарской угрозы упоминание о Котельниче исчезает из источников и снова появляется в Смутное время. В 1605 году в городе вспыхнуло восстание в поддержку движения Ивана Болотникова, а в 1609 году — самозванца Лжедмитрия II.

В межрегиональной торговле большую роль играла Алексеевская ярмарка, возникшая в 1647 году. С развитием торговли начался рост города. В 1659 году в нём проживало 940 жителей. Среди них было мало дворян, сильны (вплоть до 1917 г.) позиции купцов, особенно династий Кардаковых и Зыриных. Были построены каменные церкви — Троицкая (1705), Николаевская (1741), Предтеченская (1807). Проложен Московский тракт, соединивший Вятку с Москвой.

С 1780 года Котельнич стал уездным городом Вятской губернии. В его гербе, утверждённом императрицей Екатериной II, золотой котёл в зелёном поле.

XIX век 
В XIX веке в силу выгодного географического положения Котельнич стал одним из центров торговли северо-востока Российской империи. В благоприятные годы с Котельнической пристани отправлялось до 23 тысяч тонн различной сельскохозяйственной продукции в города Поволжья и Севера России. Указом Сената от 9 сентября 1843 года Алексеевская ярмарка была официально узаконена. Оборот ярмарки за три недели торгов достигал 2 миллионов рублей серебром, и по оценкам МВД в разные годы ярмарка занимала места с 7-го по 22-е среди всех подобных предприятий России.

В 1862 году был открыт общественный банк. Мука ржаная, лён, мясо, яйцо отправлялись в Архангельск, Рыбинск, Великий Устюг, Санкт-Петербург, Москву. В городе и окрестностях находилось много мельниц. Появлялись небольшие предприятия, в основном кожевенного производства.

XX век 
В первой четверти XX века Котельнич стал важным транспортным узлом. В 1903—1905 годах был построен мост через реку Вятку железнодорожной магистрали Вятка — Санкт Петербург, в 1927 году завершены работы по прокладке железной дороги Котельнич — Нижний Новгород. Именно по железной дороге пришла в город Советская власть, установленная в декабре 1917 года отрядом балтийских моряков из Петрограда.

Старый Котельнич подвергся уничтожению сильным пожаром в мае 1926 года. Огонь разрушил две трети города, 80 крупных каменных зданий. Погибло всего семь человек, однако многие вынуждены были переселиться: в результате население сократилось с 11 до семи тысяч человек. Несмотря на масштабы разрушений, город было решено восстанавливать на прежнем месте. К 1940 году его население достигло 18,5 тысяч человек.

В годы Великой Отечественной войны в Котельниче размещались школа авиамехаников и четыре госпиталя для одновременного лечения 3500 раненых. Более двух тысяч детей было эвакуировано из Ленинграда. На фронт призвано 52 тысячи жителей города и района, из которых  человек погибли и пропали без вести. За подвиги 12 солдат и офицеров удостоены звания Герой Советского Союза.

В послевоенный период в городе развивалась промышленность, велось жилищное строительство, открывались среднеспециальные учебные заведения, создавались предприятия деревообработки, переработки сельскохозяйственной продукции, лёгкой промышленности, машиностроения, производства сантехники из пластмасс.

В окрестностях Котельнича расположены памятники археологии: Ковровское городище II тысячелетия до н. э., XII—XVII веков н. э.; Скорняковское городище X—XIII веков н. э., уникальное местонахождение ископаемых позвоночных животных пермского периода палеозойской эры (255 млн лет назад), исследование которого продолжается (включено в список памятников природы федерального значения, во всемирный предварительный список геологических площадей, составляемый специальной международной рабочей группой под эгидой ЮНЕСКО).

В городе были открыты краеведческий и палеонтологический музеи, Вятский центр русской культуры. Управление осуществлялось избираемым сроком на пять лет из состава депутатов городской думы главой города.

В отличие от других городов, в Котельниче в советский период не было построено градообразующего предприятия. Существовавшие промышленные предприятия тяжело находили свою нишу в рыночной экономике. Некоторым из них этого сделать не удалось. В новых условиях стабильно работали ООО «Вымпел-М» (производство изделий из пластмасс), ООО «Текском» (трикотажные изделия), ОАО «Механический завод» (станки и сушильное оборудование), ООО «Металлопром» (крышка для консервирования), ООО «Гемакон» (кондитерские изделия), ОАО «Янтарь» (сыры и молочная продукция), ОАО «Котельничский мачтопропиточный завод» (опоры для линии ЛЭП). Второе рождение получила деревообработка. В 2007 году был пущен в эксплуатацию завод по изготовлению клеёного бруса ООО «Моспромстройматериалы-Вятка». Наращивают объёмы по производству пиломатериалов и домов из оцилиндрованного бревна ООО «Лестандарт» и ООО «Велон».

Через Котельнич проходят железнодорожные магистрали, связывающие восточные регионы России с Москвой и Санкт-Петербургом. Расстояние до областного центра (Киров) по железной дороге — 87 км, по автомобильной — 124 км.

С XIX века сохранена традиция присвоения звания «Почётный гражданин города», среди которых — советский писатель Леонид Рахманов, автор книги воспоминаний о Котельниче «Люди — народ интересный», Маршал Советского Союза, министр обороны СССР Сергей Леонидович Соколов, конструктор ракетной техники Борис Васильевич Чернядьев.

Летопись дат и событий 

 1143 — под названием Кокшаров в летописях упоминается марийский городок.
 1181 — Кокшаров был переименован в город Котельнич.
 1686 — Котельнич сгорел со всеми церквями. Пожары повторялись в 1721, 1805, 1892, 1905, 1926 и 1992 годах.
 1705 — закладка каменного Троицкого собора. Первое каменное здание в Котельниче.
 1780 — указом Екатерины II образована Вятская губерния; Котельнич стал центром Котельничского уезда.
 1781 — учреждён герб города.
 1784 — начало плановой застройки города.
 1789 — открыта почтовая экспедиция.
 1790 — открыто малое народное училище в Котельниче.
 1792 — разрешено открыть в Котельниче городскую думу.
 1812 — сформирован отряд ополчения в 2500 человек для участия в войне против Наполеона.
 1831 — открыта уездная больница на 10 коек.
 1843 — указом правительственного сената узаконена Алексеевская ярмарка, которая возникла значительно раньше.
 1852 — открыт общественный сад, ныне городской парк.
 1854 — появилось первое предприятие — кожевенный завод Куршакова.
 1856 — построен гостиный двор.
 1859 — открыто женское училище I разряда, преобразованное в прогимназию, затем в гимназию.
 1871 — открыто ремесленное училище.
 1895 — основана городская публичная библиотека, в 1937 году ей было присвоено имя А. С. Пушкина.
 1905 — начато сквозное железнодорожное движение по линии Москва — Пермь.
 1907 — открыты практические счетоводные курсы А. Л. Тупицына.
 1912 — закладка водопровода в Котельниче.
 1917 — установление Советской власти; создан ВРК.
 1917 — начал работать уездный музей.
 1925 — начали ходить грузовые поезда по линии Нижний Новгород — Котельнич. Построен вокзал Котельнич-2.
 1926 — значительный пожар, сгорело 2/3 города.
 1927 — открыто регулярное движение пассажирских поездов по новой Нижегородской линии.
 1929 — Котельнич стал административным центром Котельнического округа Нижегородского края. В его состав вошли 14 районов.
 1930 — сдана в эксплуатацию многопрофильная поликлиника.
 1930 — ликвидирована административная система деления на округа; Котельнич стал центром, который объединил 47 сельсоветов.
 1930 — вступили в строй действующих городская электростанция и баня.
 1930 — вышел первый номер районной газеты «Ударник».
 1932 — начато строительство стадиона «Динамо».
 1936 — закончено строительство школы № 2.
 1937 — построены родильный дом и дом малютки.
 1937 — открыта детская музыкальная школа.
 1941 — во время войны в Котельниче работали 4 эвакогоспиталя.
 1953 — начато строительство элеватора.
 1956 — открыто автобусное движение по городу, с 1957 года автобусы пошли по району.
 1959 — Открыты кинотеатр «Родина» и районный дом культуры.
 1963 — Город подключён к государственной энергосистеме.
 1966 — Открыта кондитерская фабрика.
 1967 — Пошли первые электропоезда на участке Котельнич — Киров.
 1968 — Пуск в эксплуатацию завода по производству изделий из пластмасс «Микрометр».
 1973 — Открыта новая детская больница.
 1976 — Вступил в строй новый автовокзал.
 1978 — Открыт Кировский сельскохозяйственный техникум.
 1978 — Открыта стоматологическая поликлиника.
 1990 — Построено здание РК КПСС на Верхней площади, ныне городской детский центр культуры.
 1991 — Вышел первый номер литературно-краеведческого альманаха «Просёлки».
 1991 — Отпраздновал новоселье новый терапевтический корпус больницы.
 1991 — Начала работать биржа труда.
 1991 — Город расширил свои границы за счёт включения в его черту деревень Русиновы, Хитрины, Пахомяты.
 1991 — Районная газета вышла с новым заголовком «Котельничский вестник», перестала быть органом райкома КПСС и райгорсоветов.
 1992 — Сгорела последняя и единственная в районе ветряная мельница.
 1992 — Мэром города назначен депутат Котельничского городского и Кировского областного Советов народных депутатов Сергей Анатольевич Минин.
 1993 — Открылся новый банк, который стал филиалом акционерного банка «Кировсоцбанк».
 1993 — Вышел краеведческий сборник «Котельнич. Годы и люди».
 1994 — Состоялась закладка первого камня в фундамент нового железнодорожного вокзала.
 1995 — Состоялось освещение Свято-Николаевского храма.
 1996 — Заложены первые кирпичи будущего сбербанка.
 1996 — Городской думой принят Устав города Котельнича Кировской области.
 1997 — Решением Котельничской городской думы принят гимн города Котельнича.
 1998 — Город Котельнич отметил 855-летие со дня основания.
 1999 — Открыт филиал обязательного медицинского страхования.
 2000 — 75 лет исполнилось вокзалу на станции Котельнич-2.
 2000 — Вышла книга Е. И. Козлова «На семи ветрах».
 2001 — Появился доступ в Интернет.
 2002 — Впервые прошёл городской конкурс красоты.
 2002 — Установлена мемориальная доска в честь Героя Советского Союза А. А. Шестакова.
 2002 — Появилась цифровая автоматическая телефонная станция, 2 башни сотовой связи МТС.
 2002 — Вышла книга Г. А. Котельникова «С любовью к родине моей».
 2002 — Началась реконструкция бывшего общежития завода ЖБИ.
 2003 — Противоминному боевому тральщику БТ-152 Северного ВМФ присвоено почётное наименование «Котельнич».
 2003 — Создан сайт Котельнича в Интернете kotelnich.info
 2004 — Вышел краеведческий ежегодник «Летописец». Книга 1.
 2005 — На территории воспитательной колонии освящена православная церковь.
 2005 — Интернет-сайт Котельнича kotelnich.info во Всероссийском конкурсе «Золотой сайт МСУ» стал победителем в номинации «Лучший сайт малого города».
 2005 — Вышел краеведческий ежегодник «Летописец». Книга 2.
 2005 — Открылся новый железнодорожный вокзал.
 2005 — Появилась новая диагностическая аппаратура в ЦРБ.
 2005 — Завершение реконструкции центральной библиотеки.
 2006 — Открыта новая автостанция.
 2007 — Алексеевской ярмарке в Котельниче исполнилось 360 лет.
 2007 — Открылся новый деревообрабатывающий завод ООО «Моспромстройматериалы-Вятка».
 2007 — Начаты работы по строительству водовода в город из д. Шалеевщины Котельничского района.
 2008 — Торжественно открыто новое здание РОВД Котельничского района по ул. Прудная, 55.
 2008 — Имя Л. Н. Рахманова присвоено центральной городской библиотеке.
 2008 — Начал работу центр предоставления субсидий.
 2008 — Открылся плазмоцентр.
 2008 — Решением городской думы ул. Зырьята переименована в честь героя-десантника Д. И. Белых.
 2009 — Котельнич отмечает 550-летие первого упоминания в русских летописях.
 2009 — городская дума учредила почётный знак «За заслуги перед городом».
 2009 — правительство области приняло решение о размещении в городе Котельниче физкультурно-оздоровительного центра и начато его строительство.
 2010 — построен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.
 2012 — 12 ноября, в Котельниче открылся динопарк «Динозавры на Вятке». В центре города, в русле речки Балакиревицы, разместились 18 фигур динозавров. Самая большая — апатозавра длиной 25 и высотой 5 метров.

Исторические названия улиц 
С приходом к власти большевиков в Котельниче была переименована большая часть дореволюционных названий улиц.

Климат 
 Территория Котельнича относится к континентальному климату умеренного пояса, с преобладанием воздушных масс континентального климата умеренных широт. Из-за близости к Северному Ледовитому океану и отсутствия барьеров для проникновения полярных воздушных масс возможны вторжения холодного воздуха, порождающие сильные морозы зимой и заморозки, резкие похолодания — летом.
 Среднегодовая температура воздуха — 
 Абсолютный минимум температуры воздуха — 
 Абсолютный максимум температуры воздуха — 
 Относительная влажность воздуха — 
 Средняя скорость ветра —

Население

Экономика 
Завод ОАО «Янтарь», специализирующийся на производстве твёрдых и плавленых сыров.

Образование 

 КОГОБУ СШ с УИОП № 1"
 МБОУ «СОШ с УИОП № 2»
 МБОУ «СШ № 3»
 МБОУ «СОШ с УИОП № 5»
 Кировский сельскохозяйственный техникум

Палеонтология 
В 1933 году близ Котельнича гидрогеологом С. Г. Каштановым было обнаружено два скелета парейазавров. Последующие раскопки выявили в этих местах одно из крупнейших в мире скоплений остатков этих ископаемых животных пермского периода уникальной сохранности, очень широкого видового состава, получившее название Котельничского местонахождения парейазавров. В 1962 году Котельничскому местонахождению был присвоен статус палеонтологического памятника природы федерального ранга.

В 1994 году в Котельниче открылся филиал Вятского палеонтологического музея.

В 2018 году в пермских отложениях Котельнича был найденный тероцефал — крупнейший хищник из данной локации, который получил название Gorynychus masyutinae в честь легендарного Змея Горыныча.

Спорт 
5 января 2014 года на Эстафете Олимпийского огня «СОЧИ 2014» в Кирове Котельнич представили Валерий Гундырев и Екатерина Щепина.

Средства массовой информации

Телевидение 
Является частью сети цифрового эфирного телевизионного вещания Кировской области

Эфирные телевизионные каналы, доступные в Котельниче

Аналоговые эфирные телевизионные каналы, вещавшие в Котельниче до 15.04.2019 г.

Радио

Газеты 
 Котельничский вестник
 Округа+
 Вятская земля
 Купи-продай Котельнич

Информационные технологии

Доступ в Интернет 
В городе работают интернет-провайдеры:
 Кировский филиал ОАО «Ростелеком-Волга», в том числе под торговой маркой J;
 OAO «Китеж-Телеком» — обеспечивает выход в интернет и кабельное телевидение.

Фиксированная связь 
Услуги фиксированной телефонной связи в городе предоставляет оператор Кировский филиал ОАО «Ростелеком-Волга».

Сотовая связь

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Котельнич
 Официальный сайт Котельничского района
 Информационный портал города Котельнич и Котельничского района
 Котельнич в энциклопедии «Мой город»
 

 
История Марийского края
Районные центры Кировской области
Городские округа Кировской области